Фарнезе може да се отнася до:

 село в Италия;
 аристократическо семейство, управлявало херцогство Парма, а също и неговите имения:
 Палацо Фарнезе
 Вила Фарнезе
други, свързани с фамилията Фарнезе
 Чаша Фарнезе
 Часослов Фарнезе